Gerns ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Gerns (1892–1963), deutscher Politiker (DNVP, CDU)
 Willi Gerns (1930–2021), deutscher Politiker (KPD, DKP)